

Nioro du Sahel, une commune du cercle de Nioro dans la région de Kayes ;
 Nioro Tougoumé Rangabé, une commune du cercle de Nioro dans la région de Kayes.

Nioro du Rip, une ville du Sénégal.

Voir aussi